Коломлино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Коломлино — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Коломлино — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.